

Geografia 
 Asla – comune nella provincia di Naâma, Algeria
 Əşlə – comune nel distretto di Lənkəran, Azerbaigian
 Distretto di Asla – distretto della provincia di Naâma, in Algeria

Persone 
 Leif Henning Asla – ex calciatore norvegese, difensore
 Ramón Unzaga Asla – calciatore spagnolo naturalizzato cileno, mediano

Altro 
 Asla Dönmem – brano di Emre Altuğ